Triangolo d'oro, zona montuosa compresa fra Myanmar, Laos e Thailandia, nota per la produzione di oppio
Triangolo d'oro, parte del quartiere Champs-Élysées di Parigi
Triangolo d'oro dell'Arte, insieme dei 3 più importanti musei del centro di Madrid (Museo del Prado, Museo Thyssen-Bornemisza e Museo Reina Sofía)
Il triangolo d'oro, romanzo di Maurice Leblanc del 1918

Pagine correlate 
Golden Triangle